Сусуман:

 Сусуман — город в России, административный центр Сусуманского района Магаданской области. 
 Сусуман — аэропорт воздушной трассы Алсиб, необходимой для перегона американских самолётов.
 Сусуман — река на Дальнем Востоке России, протекает по территории Сусуманского района Магаданской области.